Паласиосрубиос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда. Занимает площадь 36,48 км². Население — 443 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Покровителем города считается святой Андес.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки